Worcester County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Worcester County (Maryland)
 Worcester County (Massachusetts)